El Torneig de Seül 2015, oficialment conegut com a Korea Open Tennis 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La dotzena edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 de setembre de 2015 al Seoul Olympic Park Stadium de Seül, Corea del Sud.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2015
WTA Tour 2015